Schmalzgraben steht für:

 Schmalzgraben (Gemeinde Heiligenkreuz), Ortsteil der Gemeinde Heiligenkreuz im Lafnitztal, Bezirk Jennersdorf, Burgenland
 Schmalzgraben, Zufluss des Brüllgrabens bei Rehlingen, Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen, Bayern, siehe Brüllgraben (Möhrenbach)